Жило́й дом Электро́дного заво́да расположен в Москве, в пределах Садового кольца, по адресу Космодамианская набережная, дом № 4/22Б.

История 
В соответствии с Генпланом 1935 года, набережные Москвы-реки позиционировались как лучшие жилые районы города.

На одной из набережных располагается памятник истории и культуры: жилой дом Электродного завода.

Дом № 4/22 Б — жилой дом переменной этажности: от одиннадцатиэтажного до четырнадцатиэтажного; образец сталинского ампира (1954, архитектор М. И. Синявский). Всего в доме 225 квартир.

Здание было построено в 1954 году. Оно с тех пор является архитектурной доминантой и определяет облик квартала со стороны Космодамианской набережной.

Согласно первоначальному проекту 1940 года, здание выдержано в монументальных, псевдоклассических формах, без ярко выраженных композиционных акцентов, но с большим набором декоративных мотивов и деталей, оживляющих фасад. После войны в оформлении дома появились элементы, связанные с Победой.

Архитектура 
Материал: кирпич.

Наиболее выдающейся особенностью дома стала ротонда на его крыше. При всём её изяществе, сделана она из бетона, что значительно затруднило её реконструкцию (бетон, как материал, сложен в обработке).

Также, в процессе той же реконструкции был практически заново создан сильно корродировавший шпиль, а также воссоздана с нуля система водоотвода.

Использование 
В здании расположены следующие объекты:
 Технические службы ОАО «Энергокомплекс»
 ООО «Главпромстрой»
 Частное охранное предприятие ООО «Сатурн+»
 Клуб настольных игр «Локация»

Интересные факты 
 При строительстве дома, вглубь острова был передвинут особняк, ранее выходивший на набережную (современный адрес: Садовническая улица, № 43).
 В 1963—1977 годах здесь жил архитектор П. П. Штеллер.
 Ротонда была популярна среди руферов. После реконструкции доступ в неё закрыт.

Примечания

Литература 
 «Москва: Архитектурный путеводитель» / И. Л. Бусева-Давыдова, М. В. Нащокина, М. И. Астафьева-Длугач. — М.: Стройиздат, 1997. — С. 222.

Ссылки 
 Жилой дом Электродного завода
 Жилой дом Электродного завода
 С видом на Кремль: как изменилась ротонда на крыше жилого дома электродного завода
 Панорама от Яндекс-карт
 Жилой дом Электродного завода — памятник архитектуры (Москва)

Здания и сооружения Космодамианской набережной
Достопримечательности Москвы
Здания и сооружения, построенные в 1954 году в Москве